Le patronyme Grünzweig ou Grunzweig peut désigner :

 Emil Grunzweig (1947-1983), professeur et pacifiste israélien.
 Dorothea Grünzweig (1952-), une écrivaine allemande.